

Antroponyme 

 Anita Weiß, athlète allemande
 Egbert Weiß, avocat allemand
 Kathleen Weiß, joueuse allemande de volley-ball
 Ulrich Weiß, réalisateur et scénariste
 Walter Weiß, Generaloberst allemand
 Wilhelm Weiß, homme politique allemand

Voir aussi